Гвагеачи има више значења:

 Гвагеачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвагеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвагеачи (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику